U-125 – niemiecki okręt podwodny typu UE II z okresu I wojny światowej
 U-125 – niemiecki okręt podwodny typu IXC z okresu II wojny światowej

Zobacz też 
 UB-125 – niemiecki okręt podwodny typu UB III z okresu I wojny światowej
 UC-125 – nieukończony niemiecki okręt podwodny typu UC III z okresu I wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy okrętów niemieckich